Toch ist der Familienname folgender Personen:

 Barbara Toch (* 1950), deutsche Malerin und Grafikerin
 Daniele Toch (* 1987), deutscher Fußballspieler
 Ernst Toch (1887–1964), deutsch-österreichischer Komponist 
 Hans Toch (1930–2021), US-amerikanischer Sozialpsychologe und Kriminologe
 Josef Toch (1908–1983), österreichischer Schriftsteller
 Michael Toch (* 1946), israelischer Historiker für mittelalterliche Geschichte